En , Kikowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kikowo.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Kikowo.